Snelle Jelle (kinderboekenreeks), een kinderboekenreeks van Ad van Gils
 Snelle Jelle, bijnaam van Jelle Klaasen (1984), een Nederlands darter
 Snelle Jelle (ontbijtkoek), merk ontbijtkoek van Peijnenburg
 DJ Snelle Jelle, een Nederlands hiphop-diskjockey en muziekproducent
 Team Snelle Jelle (2012-2015), een Nederlandse marathonschaatsploeg